ISO 3166-2:KN — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Сент-Китс и Невису. Стандарт охватывает 2 штата и 14 округов Сент-Китс и Невиса. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 стандарта ISO 3166-1 для Сент-Китс и Невиса — KN и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный однобуквенный код штатов образован аббревиатурой названия штатов. Дополнительный двухсимвольный код провинций представляет собой двухзначное число. Геокоды шатов и округов Сент-Китс и Невиса являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — KN, присвоенного Сент-Китс и Невису в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Сент-Китс и Невиса первого уровня 

Геокоды 2 штатов административно-территориального деления Сент-Китс и Невиса.

Геокоды Сент-Китс и Невиса второго уровня 
Геокоды 14 округов административно-территориального деления Сент-Китс и Невиса.

Геокоды пограничных Сент-Китс и Невису государств 
 Антигуа и Барбуда — ISO 3166-2:AG (на востоке (морская граница)),
 Монтсеррат — ISO 3166-2:MS (на юго-востоке (морская граница)),
 Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба — ISO 3166-2:BQ (на северо-западе (морская граница с Синт-Эстатиус)),
 Сен-Бартельми — ISO 3166-2:BL (на севере (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Сент-Китса и Невиса

Ссылки 
 
 Геокоды Сент-Китс и Невиса

2:KN